Lovinac est un toponyme qui peut désigner :
Lovinac, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Lika-Senj ;
Lovinac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Poličnik, comitat de Zadar.